Ajo antosil puede referirse a:
 El nombre común de la planta Lilium pyrenaicum.
 El nombre común de la planta Osmunda regalis.